

Байтерек — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Байтерек — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Байтерек — аул, Жамбильський район, Жамбильська область
 Байтерек — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Байтерек — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Байтерек — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Байтерек — аул, Келеський район, Туркестанська область
 Байтерек — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Байтерек — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Байтерек — село, Сайрамський район, Туркестанська область

Байтерек — міське селище, Касанський район, Кашкадар'їнська область

Див. також 
 Терек